Weißer Oleander steht für:

 Weißer Oleander (Roman), Roman von Janet Fitch (1999)

Filme:
 Weißer Oleander (1946), US-amerikanischer Film von Joseph L. Mankiewicz
 Weißer Oleander (2002), US-amerikanischer Film von Peter Kosminsky